Giuseppe De André (1912-1985) – dirigente di azienda, padre di Mauro e Fabrizio De André
 Mauro De André (1936-1989) – giurista, figlio di Giuseppe e fratello di Fabrizio
Fabrizio De André (1940-1999) – cantautore italiano, figlio di Giuseppe, padre di Cristiano
Cristiano De André (1962) – cantautore e musicista italiano, figlio di Fabrizio